Molekulska formula -{C6H11NO2}- se može odnositi na:

 Cikloheksil nitrit
 Nipekotinska kiselina
 Vigabatrin
 Cikloleucin
 Izonipekotinska kiselina
 Nitrocikloheksan
 Pipekolinska kiselina